Микиша — українське прізвище. Відомі носії:

 Микиша Дмитро Сергійович ( 1985) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Микиша Михайло Венедиктович (1885–1971) — український співак (тенор) та педагог.
 Микиша Тарас Михайлович (1913–1958) — піаніст-віртуоз, композитор, педагог, перший український лауреат міжнародних конкурсів.